Gvožđe acetat se može odnositi na:

 Feri acetat (gvožđe(III) acetat), [Fe3O(CH3CO2−)6(H2O)3]CH3CO2− 
 Fero acetat (gvožđe(II) acetat), Fe(CH3COO)2

Једињења гвожђа